Sigman ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Sigman (1909–2000), US-amerikanischer Songwriter
 David Sigman (1939–2001), US-amerikanischer Chemiker
 Hugo Sigman (* 1944), argentinischer Geschäftsmann
 Stephanie Sigman (* 1987), mexikanische Schauspielerin
 Tripp Sigman (1899–1971), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Siegmann
 Sickmann